Ženská dvouhra Swedish Open 2016 probíhala v druhé polovině července 2016. Do singlové soutěže båstadského tenisového turnaje nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla švédská tenistka Johanna Larssonová, kterou v semifinále vyřadila Siniaková.

Do prvního kariérního finále dvouhry na okruhu WTA Tour postoupila česká kvalifikantka a 92. hráčka žebříčku Kateřina Siniaková, v němž ji v premiérovém vzájemném zápase čekala světová čtyřicítka Laura Siegemundová z Německa.

Vítězkou dvouhry se stala šestá nasazená Němka, jež ve finále přemohla nenasazenou Češku po výsledku 7–5 a 6–1, když Siniaková zápas ukončila dvojchybou. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které rovněž představovalo v jejich 28 letech první singlový titul na okruhu WTA Tour.

Při slavnostním ceremoniálu pak šťastně uvedla: „Tohle je jeden z mých oblíbených turnajů, a nemůžu uvěřit tomu, že jsem ho vyhrála. Byla jsem v dobré kondici, a už minulý týden jsem hrála dobře.“

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Swedish Open 2016